Trama è una etichetta discografica brasiliana fondata nel 1998 da João Marcello Bôscoli.

Note

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche brasiliane